ДМЗ:

 Демилитаризованная зона — термин из области международных отношений: территория между враждующими государствами, на которой не допускаются военные операции.
 Демилитаризованная зона — термин из области компьютерных технологий: сегмент сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их от частных.
 Дубненский машиностроительный завод.
 Днепровский машиностроительный завод — советское и украинское промышленное предприятие.
 Днепровский металлургический завод
 Донецкий металлургический завод
 Дружковский метизный завод
 Дружковский машиностроительный завод
 Дмитровский молочный завод
 Долгопрудненский машиностроительный завод, бывшее название ДНПП, Долгопрудненского научно-производственного предприятия
 Демиховский машиностроительный завод — завод в деревне Демихово

См. также 
 «Сталь» («СтальДМЗ») — футбольная команда Днепропетровского металлургического завода им. Григория Петровского, игравшая в Классе «Б» чемпионата СССР 1967 года

Примечания